Municipio de Chetopa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chetopa (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.
 Municipio de Chetopa (condado de Wilson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.